Открытый чемпионат Таиланда по теннису 2005 — название, которое может относиться к одному из следующих турниров:

 Открытый чемпионат Таиланда среди мужчин 2005 — зальный мужской теннисный турнир в Бангкоке.
 Открытый чемпионат Таиланда среди женщин 2005 — женский теннисный турнир на открытых площадках в Бангкоке.